McChord est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1985), ingénieur et homme d'affaires américain
William McChord Hurt (1950-2022), acteur américain

Autres
, base militaire américaine de Tacoma dans l'État de Washington
McChord Field, base militaire du comté de Pierce dans l'État de Washington
, musée de Lakewood dans l'État de Washington

Voir aussi

Homonymie de patronyme